Luv peut désigner :
 Luv, film américain réalisé par Clive Donner, sorti en 1967.
 Luv', trio pop néerlandais des années 1970 et 1980.
 Luv, chanson de Janet Jackson (2008).
 LUV, film américain réalisé par Sheldon Candis, sorti en 2012.

 Bunny Luv (née en 1979), actrice pornographique américaine.

Voir aussi 
 Sara Luvv (née en 1994), actrice pornographique américaine.